(1795–1856), homme politique américain,
  (1763–1844), homme politique américain,
  (1900-1987), écrivain, éditeur et critique américain,
  (1877-1970), mycologue américain,
  (1855–1915), physicien américain,
  (1898–1941), homme politique estonien,
  (1967-), critique et musicien irlandais,
  (1833–1912), militaire américain,
 Tom Seaver (1944-2020), joueur de baseball américain,
 Willis Seaver Adams (1842-1921), peintre américain.

Patronyme anglais